Centraal Bureau voor Genealogie
Chicago Botanic Garden
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, anno 2020 de Medicijnautoriteit CBG